El Torneig de Pattaya 2009, també conegut com a Pattaya Women's Open 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 de febrer de 2009 al Dusit Thani de Pattaya, Tailàndia.

Quadre individual femení 

2009
WTA Tour 2009